Kodra – wycinanka łowicka
 Kodra – osiedle na Ukrainie